Mahesh Bhupathi e Michaël Llodra erano i detentori del titolo, ma Llodra ha deciso di non partecipare. Bhupathi ha fatto coppia con Denis Istomin ma sono stati eliminati nei quarti di finale.

Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno sconfitto in finale Daniel Nestor e Nenad Zimonjić per 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finale)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (campioni)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
<li>  Ivan Dodig /  Michail Južnyj (primo turno)

Qualificati 
  Nikolaj Davydenko /  Victor Hănescu (primo turno)

Wildcard

  Omar Awadhy /  Hamad Abbas Janahi (primo turno)

  Novak Đoković /  Carlos Gómez-Herrera (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)

  Jesse Huta Galung /  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)

Qualificati
  Nikolaj Davydenko /  Victor Hănescu

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Dubai Tennis Championships 2014
ATP World Tour 2014